País Valencià
 Ermita de Santa Bàrbara (Alboraia), edifici del  a l'Horta Nord
 Ermita de Santa Bàrbara d'Ademús, edifici a la comarca del Racó d'Ademús
 Ermita de Santa Bàrbara (Altura), edifici del  a l'Alt Palància
 Ermita de Santa Bàrbara (Cocentaina), edifici del  al Comtat
 Ermita de Santa Bàrbara (Pina), edifici del  a l'Alt Palància
 Ermita de Santa Bàrbara de la Salzadella, edifici dels segles XVII i XVIII al Baix Maestrat
 Ermita de Santa Bàrbara de Vilafranca, edifici de finals del  a l'Alt Maestrat
 Ermita de Santa Bàrbara i Calvari (Matet), edifici a l'Alt Palància 
 Ermita de Santa Bàrbara (Vinalesa), ermita del  a l'Horta Nord 

 Catalunya
 Ermita de Santa Bàrbara (Anglès), edifici del  a la Selva
 Ermita de Santa Bàrbara de Blanes, edifici del  a la Selva